Their Golden Wedding – film del 1914
 Their Golden Wedding – film del 1915